Вассіньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 95 км на схід від Ам'єна, 50 км на північ від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 398 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 994,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вассіньї на сайті французького Національного інституту географії
 Вассіньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вассіньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вассіньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вассіньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена